Hao Asakura (麻倉 葉王) est un personnage de fiction du manga Shaman King. Sa puissance gigantesque (estimée à 1 250 000 points de Furyoku) le définit comme étant le futur roi des Shamans. Hao existe depuis 1000 ans et se réincarne tous les 500 ans pour participer au Shaman Fight, tournoi opposant des shamans du monde entier.

Dans la version en anglais de l'animé, il est renommé Zeke.

Personnage 
Son objectif est de détruire l'humanité afin de bâtir le Shaman Kingdom, un royaume habité uniquement par de puissants Shamans. Yoh Asakura est son descendant, mais leur ressemblance s'explique par le fait que Hao est le frère jumeau de Yoh. Cette coïncidence n'avait pas été prévue par Hao. Il considère que Yoh est sa moitié, et qu'il est le seul à posséder le pouvoir capable de le détruire. Hao veut récupérer Yoh pour augmenter son pouvoir.
Les frères jumeaux sont tous deux nés le , il a 15 ans, sous le signe astral du Taureau et du groupe sanguin A. Yoh est le seul à vouloir l'aider à changer. 

Hao est propriétaire du Spirit of Fire (traduire par « esprit du feu »), fantôme très puissant capable de se régénérer en les Cinq éléments. Comme tous les participants au Shaman Fight, Hao cherche à récupérer le Great Spirit. Il considère Anna, la fiancée de Yoh, comme sa future fiancée. Il a abandonné Spirit of Fire à la fin du manga (ou de la série) pour rejoindre le roi des esprits. Il est rejoint à l’intérieur de celui-ci  par la quasi-totalité des personnages du manga qui sont tous là pour l'aider à redevenir la personne gentille qu'il était autrefois. Ils y parviennent en amenant la mère de Hao au près de celui-ci qui redonne la vie à tous ceux qu'il a auparant tué. Il demeure cependant Shaman King et n'est plus "réellement vivant"

Il est toujours habillé par le signe de l'étoile. C'est lui qui a inventé le Tchô Senjiryaketsu, il maîtrise même des techniques dépassant cette dernière technique, il est capable de voler, lire dans des pensées et les armes humaines n'ont aucun effet sur lui. Il est aussi celui qui a donné cette forme à Matamune à cette époque il n'était pas mauvais comme aujourd'hui.
Les sondages mettent Hao en tête des personnages préférés de Shaman King, ce qui est rare pour un opposant aux héros d'un récit.

Techniques 
Il maîtrise toutes les techniques étant le Shaman le plus puissant.
Technique des Gobosei-Gôgyo: Hao peut transformer son Spirit of Fire en eau, métal, bois ou terre. Pour contrer la Grenade X lancée par Bounster des X-III, il prendra la forme aquatique. Aussi, il échappe au Laser X de Denbat grâce à sa forme Métal.
Annulations de Furyoku: Technique qui permet d'annuler le furyoku et l'oversoul de l'adversaire.
Spirit of Fire Kurobina: Le Spirit of Fire se transforme en armure avec la tête du Spirit of Fire sur le poitrail. Il possède des chandelles capable de lancer d'énormes flammes et des mains capables de voler, griffer et stopper une attaque. C'est le meilleur oversoul du manga de type Kôbaku !
Onibi: Les chandelles du Kurobina lancent d'énormes flammes. Technique infaillible même le Mumumyoyakumu de Yoh serait inefficace.
Double Medium:Cette Technique est utilisée par les shamans extrêmement puissants (comme Hao ou Yoh). Hao ne l'utilise qu'une seule fois (voir épisode 61 de Shaman King) mais il fait montrer son incroyable puissance et il montre qu'il sait bien se battre.

Personnage de Shaman King

en:List of Shaman King characters#Hao Asakura
ru:Список персонажей аниме и манги «Король-шаман»#Хао Асакура